Yusuke Nakatani - um futebolista.
Teruo Nakatani - o introdutor do Aikido no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro.
Miki Nakatani - atriz e cantora do Japão.
Desambiguação